Olivola ima više značenja:
 Olivola (Alesandrija)
 Olivola (Benevento)
 Olivola (Masa-Karara)